Зенит (футбольный клуб, Санкт-Петербург)
 Зенит-2 (футбольный клуб)
 Зенит (баскетбольный клуб)
 Зенит-2 (баскетбольный клуб)
 Зенит (мини-футбольный клуб)
 Зенит (волейбольный клуб, Санкт-Петербург)
 Зенит (женский футбольный клуб)
 Зенит (спортивная школа)

См. также 
 Академия ФК «Зенит»
 Зенит-Арена
Сибур Арена